MMS est un sigle qui peut désigner :
  Magnetospheric Multiscale Mission : une mission spatiale de la NASA ;
 Mangemort Squad, un groupe de rap ;
  : une organisation de médecin aux États-Unis.
 , boule optronique montée sur le mât du rotor d'un hélicoptère comme sur le Bell OH-58 Kiowa ;
 Matra Marconi Space : actuellement Astrium ;
  : composé organique de la famille des esters sulfoniques.
  : un protocole de  ;
  : un test des fonctions cognitives ;
 Miracle Mineral Supplement (supplément alimentaire minéral miraculeux) : une solution composée d'eau distillée et de 28 % de chlorite de sodium (NaClO), permettant la désinfection de l'eau ;
  : échelle de magnitude de moment, échelle pour mesurer la puissance d'un séisme.
 Motor MineSweeper, une classe de 402 dragueurs de mines côtiers construits pour la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale ;
  :  un service de messagerie multimédia pour la téléphonie mobile.